Сан Рафаел дел Љано има више значења:

 Сан Рафаел дел Љано (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел дел Љано, Макуња (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику